Saint-Philibert oder St-Philibert steht für:
 Saint-Philibert (Québec),  Provinz Québec, Kanada
 Saint-Philibert d'Albon, Weiler der Gemeinde Albon, Département Drôme

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Philibert (Côte-d’Or)
 Saint-Philibert (Morbihan)

Kirchengebäude in Frankreich:
 St-Philibert (Charlieu), Département Loire
 St-Philibert de Dijon (heute als Theater genutzt), Département Côte d’Or
 St-Philibert de Lille, Département Nord
 St-Philibert (Tournus), Pfarr- und ehemalige Abteikirche im Département Saône-et-Loire
 St-Philibert-de-la-Lézarde, Département Seine-Maritime

Siehe auch:
 Saint-Philbert